Гомерический смех () — неудержимый, громкий хохот. Часто используется для обозначения смеха над чем-нибудь крайне несуразным или глупым. Возникло из описания смеха богов в поэмах Гомера «Илиада» и «Одиссея». Эпитет «гомерический» употребляется также в значении: обильный, огромный.

У Гомера вечные боги смеются над трагедиями смертных, в этом смехе выражается их сущность. А. Ф. Лосев, анализируя иронию поэта-сказителя, писал:

Примечания

Ссылки 
 Гомерический хохот (смех)

Человеческое поведение
Смех
Гомер